

Persone 
 Helge Miettunen – design manager e politico finlandese
 Martti Miettunen – politico finlandese
 Tatu Miettunen – calciatore finlandese, difensore
 Ville Miettunen – sciatore freestyle finlandese